The Gift — фільм і саундтрек, видані 30 січня 2005 р. лейблом Fillmoe Coleman Records. CD постачався разом з DVD.

Саундтрек 

Список пісень

Посилання 

Фільми 2005
Фільми англійською мовою
Документальні фільми США
Саундтреки
Альбоми Андре Нікатіни